Шо́кша — село в Теньгушевском районе Мордовии

География 
Расположено в 14 километрах от районного центра Теньгушево. Возле села протекает река с одноименным названием, которая впадает в реку Мокша.

Население

Диалект 
Население села говорит по-русски, но в основном общается на шокшинском диалекте. Диалект шокши — один из изолированных эрзянских диалектов, сформировавшийся на эрзянской основе под влиянием мокшанского языка.

Административное устройство 
Село является административным центром Шокшинского сельского поселения, в состав которого входит также деревня Малая Шокша.

Инфраструктура 
В селе имеется средняя школа (11 классов), библиотека, дом культуры, отделение связи.

Список улиц 
 ул. Верхняя
 ул. Заречная
 ул. Им Черницова
 ул. Молодежная
 ул. Московская
 ул. Нижняя
 ул. Потаповка
 ул. Табачная

Люди, связанные с селом 
 Пряхин Иван Абрамович (1899- 1930) - Георгиевский Кавалер
 Ершков, Илларион Семёнович (1907—1972) — Герой Социалистического Труда.
 Пряхин, Иван Савельевич (1922, Шокша — 1983) — Герой Советского Союза
 Шаронов, Александр Маркович — доктор филологических наук, автор эрзяно-мокшанского народного эпоса «Масторава»
 Мельцаев Геннадий Григорьевич (1948) - Народный врач Мордовии, Главный онколог Мордовии, главный врач республиканского диспансера (1999-2018)
 Овечкина (Кабаева) Татьяна Николаевна (1950) - двукратная олимпийская чемпионка
 Шаронов Николай Семёнович (1959) - генерал-майор юстиции, Почётный работник прокуратуры РФ

Примечания

Литература 
 . С.М.Шаронов. Шокша: историко-этнографический очерк. - Саранск, 2009; А.М.Шаронов. На земле Инешкипаза. - Саранск, 2006;  А.М.Шаронов. Меря, Эрзя, Русь: автохтонный аспект. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2019; А.М.Шаронов. Монологи. - Саранск, 2019. 

Населённые пункты Теньгушевского района